Anakingia är ett släkte av kvalster. Anakingia ingår i familjen Microzetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Anakingia